ПРОSTORY – литературный проект группы украинских авторов и переводчиков, в разных формах существующий с 2008 г.

В рамках проекта выходит литературно-художественная газета «Простори», онлайн журнал ПРОSTORY, проводятся семинары по художественному переводу, дискуссии на культурные и общественно-политические темы.

ПРОSTORY задумывался не только как пространство художественной рефлексии, но и как платформа для социально-критического анализа украинского культурного контекста и, шире, украинского современного общества в целом. Проект выделяет формирование и поддержку независимой критической мысли как одну из главных целей своего существования.

В одном публикационном пространстве проект объединяет украинский и русский языки с целью проявить возможности полилингвистичности в украинском культурном пространстве.

На страницах газеты и онлайн журнала публикуются эссеистика, художественная литература и критика, документальная проза. Впервые тут были опубликованы переводы на украинский язык Герты Мюллер, Моники Ринк, Кати Ланге-Мюллер, Алена Бадью.

Организаторы проекта ПРОSTORY: Евгения Белорусец, Катерина Мищенко, Наталия Чермалых, Анна Лацанич, Клаудия Дате, Василий Лозинський, Неля Ваховская, Андрей Репа.

С 2016 года издание было радикально реформировано и изменило редакцию: из изначального состава осталась лишь Евгения Белорусец.

Источники 

 Презентация проекта ПРОSTORY в Гёте-Институте в Киеве 
 Презентация газеты «Простори» в литературном кафе «Кабинет» во Львове
 Перекладачі – подорожні у Смерть (про перший номер газети «Простори») // Книгарня «Є» 26 апреля 2009

Ссылки 

 Сайт онлайн журнала ПРОSTORY 

Литература Украины
Литературные сайты
Литературные группы
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2008 году